Пенсне
 Пенсне — оптический прибор, очки без заушных дужек, держащиеся на носу посредством зажимающей переносицу пружины.
 Пенсне — повесть Михаила Андреевича Осоргина.
 Пенсне — десятый студийный альбом Григория Лепса.